Hyperbios bezeichnet:

 Hyperbios (Gigant), Person aus der griechischen Mythologie, Gigant
 Hyperbios (Sohn des Aigyptos), Person aus der griechischen Mythologie, Sohn des Aigyptos